El Teatro Público del Festival de Shakespeare de Nueva York (en inglés: New York Shakespeare Festival Public Theater) es un teatro histórico ubicado en la ciudad de Nueva York, estado de Nueva York. El Teatro Público del Festival de Shakespeare de Nueva York se encuentra inscrito  en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde el .  Alexander Saeltzer diseñó el Teatro Público del Festival de Shakespeare de Nueva York.

Ubicación 
El Teatro Público del Festival de Shakespeare de Nueva York se encuentra dentro del condado de Nueva York en las coordenadas .

Véase también 
 Registro Nacional de Lugares Históricos en Manhattan

Referencias

Enlaces externos 
 
 Registro Nacional de Lugares Históricos en el condado de Nueva York (en inglés)
 Sitio web oficial del Registro Nacional de Lugares Históricos (en español)

Teatros en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Manhattan
Arquitectura de Estados Unidos de 1967
Edificios y estructuras terminadas en 1967